Петушки́ — многозначное понятие:

Биологические виды 
 Петушки — множественное уменьшительно-ласкательное слово от значения в наименовании мужской особи кур — петуха (птица).
 Петушки — бойцовые рыбки.
 Петушки — второе название грибов Лисичка обыкновенная.
 Петушки — второе название Марьянника гребенчатого.
 Петушки — второе название рода растений Cypripedium.
 Петушки — второе название Ириса.
 Петушки — второе название Пикульника красивого.
 Петушки — народное название растения Белокрыльник.

Топонимы 
 Белоруссия
 Петушки — деревня, Крулевщинский сельсовет Докшицкого района Витебской области.
 Петушки — деревня, Комсеничский сельсовет Круглянского района Могилёвской области.
 Россия
 Петушки — город во Владимирской области, административный центр Петушинского района.
 Петушки — станция Горьковской железной дороги на линии Москва — Владимир.
 Петушки — деревня в Истринском районе Московской области.
 Петушки — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Петушки — село в Новосильском районе Орловской области.
 Петушки — село в Нижнеколымском районе Якутии.
 Петушки — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Петушки — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Петушки — деревня в Пермском районе Пермского края.

См. также 
 Петушок
 Петух (значения)
 Москва — Петушки